Gaedeke oder Gädeke ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Gaedeke (1844–1892), deutscher Historiker
 Friedrich Gädeke (1866–1935), deutscher Vizeadmiral
 Konrad Gaedeke (1843–1912), deutscher Bankier und Industrieller
 Sibylle Gädeke (* 1961), deutsche Malerin, Bühnen- und Kostümbildnerin
 Waldemar Gädeke (1874–1963), deutscher Landrat
 Wilhelm Gädeke (1831–1909), deutscher Jurist und Abgeordneter

Siehe auch:
 Gädecke
 Gaedcke